est la formule brute de 2 isomères.

 2-méthylbutyryl-coenzyme A, numéro CAS 
 isovaléryl-coenzyme A, numéro CAS